KFI steht für:

 Kantonales Feuerinspektorat, siehe Feuerwehr in der Schweiz #Organisation und Finanzierung
 KFI (Hörfunksender), US-amerikanischer Radiosender

Abkürzung